

BRA

Code 
BRA est un code qui peut signifier :
 Brésil
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
  ;
 .

Sigle 
BRA est un sigle qui peut signifier :
 Bougainville Revolutionary Army, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Bulletin d'estimation du Risque d'Avalanche
 Banque Rhône-Alpes, filiale du Crédit du Nord

Divers 
BRA peut aussi désigner :
 BRA, un des albums du groupe Bentley Rhythm Ace sorti en 1997 ;
 BRA, le nom d'une agence d'architecture.

Bra 
Bra est le mot anglais pour soutien-gorge. Bra est la contraction (plus précisément l'apocope) de brassiere, qui lui-même vient du mot français brassière.

Toponyme 

 Bra, une ville italienne du Piémont, dans la province de Coni (ou Cuneo) ;
Bra, un fromage italien, originaire de la région de Coni ;
 Bra, l'équipe de football de cette ville ;
 Bra, une section de la commune belge de Lierneux située en Région wallonne dans la province de Liège ;
 Brasilia, la capitale du Brésil.

Patronyme 

 Théophile Bra, un sculpteur français du .

Divers 
Bra peut aussi désigner :
 Bra, une compagnie aérienne brésilienne ;
 Bra, un personnage du manga Dragon Ball.

Voir aussi 
 Bra'tac, un personnage imaginaire de la série télévisée américaine de science-fiction Stargate SG-1
 Notation bra-ket

Code
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme